Sizigia se poate referi la:
 Sizigie (astronomie). Poziția Lunii (și prin extensie a unei planete) în conjuncție sau în opoziție cu Soarele
 Sizigie (metrică). Un grup de două picioare,  în metrica greacă și latină
 Sizigie (zoologie). Articulația brațelor la crinoide
 Sizigie (zoologie). Alipirea protozoarelor gregarine capăt la capăt sau în perechi laterale (fără fuziune sexuală)
 Sizigie (genetică). Conjurarea cromozomilor în meioză